De geschubde dikkoppen (Rhagologidae) zijn een familie van zangvogels. Er is maar één geslacht Rhagologus en één soort:

Soort 
Rhagologus leucostigma (Geschubde dikkop).